Charles Labro peut désigner :
 Charles Labro (1810-1882), contrebassiste et compositeur français ;
 Charles Labro (1865-1949), architecte français.